Il toponimo Chilanga si diferisce a diversi centri abitati:

Chilanga, comune di El Salvador
Chilanga, comune dello Zambia